Wilkesboro – città della Carolina del Nord (USA)
Wilkesboro – comunità non incorporata dell'Oregon (USA)